Célio Leandro (São Paulo, 9 de junho de 1960) é artista plástico, escultor e pintor. Formado pela sólida instituição de L'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, em 1983. Sua expressão artística tem um cunho holístico, de ecos formais e puristas. No cunho experimental arriscou-se também no campo da literatura. Reside atualmente em Triana, Sevilha, Espanha.

HOFFMAN, Friedrich. Leben und Werk: der künstlerische Ausdruck Célio Leandro. Leipzig: B.G. Teubner Verlag, 2000.

Ligações externas 
 

Escultores de São Paulo